«История арабской цивилизации» () — книга французского философа, путешественника, археолога, медика и социального психолога Гюстава Лебона. Книга, впервые изданная в 1884 году, рисует историко-культурную картину исламской цивилизации арабов и показывает её влияние на другие культуры и цивилизации мира.

Краткое содержание книги 

В 1882—1884 годы Лебон путешествует по Северной Африке (Марокко, Алжир, Тунис), Ближнему Востоку (Египет, Палестина, Ливан, Турция, Сирия, Ирак), посещает Среднюю Азию и Иран, изучая культуру и обычаи этих стран и регионов. По впечатлениям этих путешествий Лебон в 1884 году опубликовал «Историю цивилизации» объёмом в 705 печатных страниц (оригинал, первое издание), богато иллюстрированную фотографиями и гравюрами различных культурных памятников из многих регионов исламского Востока. В книге он тщательно проанализировал истоки, становление и расцвет культуры, религии и связанных с ней общественных институтов, астрономии и математики, медицины, техники, науки, географических знаний, торговых связей, искусства и архитектуры арабской цивилизации. В книге Лебон называет исламизированную территорию от Африки до Индии — «арабской цивилизацией», исходя из всех выше перечисленных признаков, присущих самостоятельным и самодостаточным цивилизациям.

Арабы распространили свою религию, обычаи и социальные институты, архитектуру, язык и науки — в целом культуру — на все более ранние цивилизации Востока, такие как Египет, Византия, Персия, Индия и даже частично Китай, подчинив своему культурному влиянию даже пришлых извне завоевателей Востока — монголов Чингисхана. Лебон называет арабов единственным в истории человечества примером, когда влияние культуры одного народа на другие имело такую огромную силу и в глубину, в смысле числа перенятых культурных элементов, и в ширину в географическом смысле. До арабов столько разных ранее зрелых и самодостаточных цивилизации не подвергались влиянию культуры одного народа в таком масштабе.

Один из центральных тезисов Лебона в этой книге состоит в том, что именно арабы были учителями европейской науки, философии и в целом цивилизационного прогресса, который почти исключительно с помощью арабской цивилизации вывел полуварварскую средневековую Европу в культурные века Ренессанса и далее до наших времен. Именно арабам обязана своим расцветом сегодняшняя Европа. Как пишет Лебон, в отличие от других народов и цивилизаций, на которых арабы повлияли всем спектром своей культуры, на Европу арабы повлияли в основном своими интеллектуальными достижениями — в точных науках, истории и философии.

В X веке, как пишет Лебон, во время расцвета арабской цивилизации, европейские рыцари, сидя в своих замках, хвалились тем, что не умеют писать и читать. И лишь наиболее просвещенные люди Европы того времени были немногочисленные бедные и голодные монахи в монастырях, вся просвещенность которых заключалась в переписывании на латыни богословских святых текстов.

Арабские ученые обладали на тот момент передовыми знаниями в мире по химии, астрономии, математике, медицине и философии, так как они, во-первых, собирали знания со всех концов исламского Востока, от Индии и Китая до Египта, и, во вторых, активно эти знания развивали далее.

Арабы влияли на европейцев в раннем средневековье через Испанию, Сардинию, Сицилию и юг Италии, которыми арабы владели в раннем средневековье, а также несколько позднее через торговые связи «арабской цивилизации» с Венецией и Генуей. Одним из примеров влияния арабской науки на тогдашнюю варварскую Европу служат арабские цифры в сегодняшней европейской и мировой науке, которые были переняты у арабов вместе с остальными знаниями в общем потоке интеллектуального транзита. Несколько позже к практическим и философским знаниям подключилась официальная церковь: в 1130 году архиепископ Раймонд организовал в арабском Толедо в Испании коллегию по масштабному переводу арабских трудов на латынь, вследствие чего арабские знания систематически потекли в Европу.

Хотя первый университет был основан самими европейцами в Византии, в некоторых университетах преподавали и арабы, и изучались в них в том числе переводы с арабского: труды по философии, медицине, астрономии, алгебре и других великих арабских мыслителей Авиценны, Аверроэса, аль-Фараби, аль-Бируни и др. Во многом благодаря и арабам тоже (равно как и византийцам, и ассирийцам) европейцы смогли познакомиться с арабскими переводами древнегреческих и древнеримских авторов, на идеалах которых позже и набрал силу европейский Ренессанс. Арабы дали европейцам Платона, Аристотеля, Архимеда, Евклида, Птолемея и многих других. Многие из трудов античных авторов сохранились только в арабских переводах, погибнув в результате падения Римской империи и последующей пучине времени многих веков. Арабский философ Аверроэс, пишет Лебон, преподавался с начала XIII века в европейских университетах как высший авторитет. Ещё в конце XV века, по личному указанию французского короля Людовика XI Аверроэс и Аристотель преподавались как высшие авторитеты философии во Франции. Даже Данте в своей «Божественной комедии» 1320 года упоминает и Авиценну и Аверроэса, свидетельствуя тем самым о влиянии арабов на мысль и культуру Европы того времени.

Признание 
Переведена на многие языки, в том числе на русский язык. В 2009 году в свет вышло первое русское издание книги (Минск: МФЦП, 2009).

Над его переводом работала белорусская переводчица Т. В. Сальникова.

Книга получила положительные отзывы отечественных арабистов: А. А. Долининой, Т. А. Шумовского, И. М. Фильштинского, Е. М. Примакова, П. В. Густерина, В. Д. Ушакова и др.

Параметры русского издания 2009 года 
Тираж: 5000 экз.

Объём: 704 стр.

Формат: 70x100/16 (167x236 мм).

Примечания

Источники 
 Текст книги в оригинале 1884 года издания в свободном доступе
 Первое французское издание 1884 года

Ссылки 
 Издание книги на русском языке
 История арабской цивилизации (Русскоязычное издание 2009 г.)
 на французском
 на немецком
 на фарси

Похожие труды 
 «Города Арабского Востока» (Густерин).
 «Столкновение цивилизаций» (Хантингтон).
 «Закат Европы» (Шпенглер).
 «Византизм и славянство» (Леонтьев).
 «Постижение истории» (Тойнби).
 «Этногенез и биосфера Земли» (Гумилёв).
 «Ноосфера» (Вернадский).

Книги по социальной психологии
История цивилизаций
История Европы
История ислама
История Испании
Средние века
Книги 1884 года